«Without You» puede referirse a:
 «Without You», canción de Avicii.
 «Without You», canción de Badfinger.
 «Without You», canción de David Guetta.
 «Without You», canción de Empire of the Sun.
 «Without You», canción de Hinder.
 «Without You», canción de Mötley Crüe.
 «Without You», canción de Mariah Carey.
 «Without You», canción de Re-Union.
 «Without You», canción de Rosie Rogers.
 «Without You», canción de Silverchair.
 «Without You», canción de The Kid Laroi.